Olindiidae — семейство медуз, самое многочисленное семейство отряда Limnomedusae, насчитывающее более 40 видов, объединяемых в 15 родов. По-видимому, представляет собой парафилетическую группу по отношению к семейству Geryoniidae (2 космополитных рода), от которых отличаются лишь наличием в жизненном цикле стадии полипа. Olindiidae широко распространены в Мировом океане, некоторые представители способны проникать в сильно опреснённые воды. Небольшие одиночные полипы обладают венчиком из небольшого количества щупалец (от 2 до 6) или лишены щупалец вовсе. Медузы обладают развитой гастроваскулярной системой, состоящей из желудка, 4 (иногда 6) радиальных каналов, кольцевого канала и, у некоторых представителей, слепо замкнутых центрипетальных каналов, отходящих от кольцевого канала по направлении к желудку.

К семейству относятся медузы Gonionemus vertens, которые способны вызывать у человека болезненные ожоги.
Также в это семейство входят роды Limnocnida и Craspedacusta, представители которых живут в пресной воде.

Классификация 
На март 2019 года в семейство включают 15 родов:
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род

Примечания 

Лимномедузы